Wadi Moussa  (littéralement « ruisseau de Moïse ») peut désigner :
Wadi Moussa, ville de Jordanie proche du site antique de Pétra,
Wadi Moussa, rivière à régime irrégulier (wadi) dans la ville du même nom.